Garrin bezeichnet: 
 Garrin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Charzyno 

Garrin ist der Familienname folgender Personen: 
 Paul Garrin (* 1957), US-amerikanischer Video- und Multimediakünstler